Kasper Andersen kan være flere personer:

 Kasper Andersen (cykelrytter)
 Kasper Andersen (racerkører)
 Kasper Andersen (skuespiller)